Дялтува () — литовская фамилия. Её женские варианты Дялтувене (; замужняя женщина) и Дялтувайте (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Дялтува, Витянис Пранас (род. 1960) — литовский врач нейрохирург, доктор биомедицинских наук. 
 Дялтува, Пятрас (род. 1932) — литовский скульптор, писатель, поэт.
  (род. 1933) — литовский технолог строительных материалов, доктор технологических наук.

См. также  
   (род. 1943) — литовский лесовод, хабилитированный доктор биомедицинских наук.